Bero steht für:

 Bero-Zentrum Oberhausen, Einkaufszentrum
 Bero (Fluss) in Angola
 Bero (Insel), eine der indonesischen Tiworo-Inseln

Bero ist der Familienname von:
 Matúš Bero (* 1995), slowakischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Béraud
 Berro
 Pero (Begriffsklärung)